Rasulov ist der Familienname folgender Personen:

 Abduhamidullo Rasulov (* 1976), usbekischer Fußballschiedsrichterassistent
 Elshod Rasulov (* 1986), usbekischer Amateurboxer
 Vugar Rasulov, siehe Vüqar Rəsulov (* 1991), aserbaidschanischer Schachspieler